Робърт Олтмън ( (роден 1925 – починал 2006 година) е американски режисьор известен с натуралистичните си, но стилизирани филми.

Биография 
През 2006 година получава наградата на американската филмова академия – „Оскар“ за цялостно творчество.

Филмите му Военнополева болница и Нашвил са включени в списъка на националния съвет за опазване на филмовото наследство на САЩ.

Номинации и награди 
Награди на Американската филмова академия „Оскар“ (САЩ):
 2006 – Награда за цялостно творчество
 2002 – Номинация за най-добър режисьор за Госфорд парк
 1994 – Номинация за най-добър режисьор за Преки пътища
 1993 – Номинация за най-добър режисьор за Играчът
 1976 – Номинация за най-добър режисьор за Нашвил
 1971 – Номинация за най-добър режисьор за Военнополева болница

Награди „Златен глобус“ (САЩ):
 2002 – Награда за най-добър режисьор за Госфорд парк
 1993 – Номинация за най-добър режисьор за Играчът
 1976 – Номинация за най-добър режисьор за Нашвил
 1971 – Номинация за най-добър режисьор за Военнополева болница

Избрана филмография

За него 
 
 Judith M. Kass. Robert Altman: American Innovator early (1978) assessment of the director's work and his interest in gambling. Part of Leonard Maltin's Popular Library filmmaker series.
 Charles Warren, „Cavell, Altman and Cassavetes“ in the Stanley Cavell special issue, Jeffey Crouse (ed.), Film International, Issue 22, Vol. 4, No. 4, 2006, pp. 14–20.
 Rick Armstrong, Robert Altman: Critical Essays. Actors, historians, film scholars, and cultural theorists reflect on Altman and his five-decade career...(McFarland, February 18, 2011)
 Mitchell Zuckoff, Robert Altman: The Oral Biography. New York: Alfred A. Knopf, 2009. ISBN 978-0-307-26768-9
 Helene Keyssar, Robert Altman's America. Oxford, 1991

Източници

Външни препратки 
  
  
  Робърт Олтмън Библиография на материалите от и за Олтмън на сайта на библиотеката на Калифорнийския университет в Бъркли
  Робърт Олтмън в the Criterion Collection

Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски филмови продуценти
Носители на Златен глобус за най-добър режисьор
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Еми
Носители на „Оскар“
Американски военни дейци от Втората световна война
Американски атеисти
Родени в Канзас Сити (Мисури)
Починали в Лос Анджелис
Починали от рак